Col (o COL) puede referirse a:

Botánica 

Col, col repollo, repollo o berza, son las denominaciones comunes de Brassica oleracea var. capitata, planta comestible de la familia de las brasicáceas.

 Brassica oleracea var. alboglabra, kai-lan, col rizada china o col verde china.
 Brassica oleracea var. botrytis (coliflor).
 Brassica oleracea var. botrytis (romanesco).
 Brassica oleracea var. capitata, col repollo o repollo.
 Brassica oleracea var. capitata f. rubra, col lombarda o col morada.
 Brassica oleracea var. gemmifera, col de Bruselas.
 Brassica oleracea var. gongylodes, colirrábano o col rábano.
 Brassica oleracea var. oleracea, col silvestre.
 Brassica oleracea var. sabauda, col de Saboya.
 Brassica oleracea var. sabellica, col rizada o col crespa.
 Brassica oleracea var. viridis, col forrajera o berza común.
 Brassica rapa pekinensis, col china.
 Calystegia soldanella, col marina.
 Pringlea antiscorbutica, col de Kerguelen.

Geografía y topónimos de Europa 

 Col d'Aspin, en los Pirineos franceses.
 Col d'Aubisque, en los Pirineos franceses.
 Col d'Izoard, en los Alpes franceses.
 Col de la Croix de Fer, en los Alpes franceses.
 Col de la Madeleine, en los Alpes franceses.
 Col de Peyresourde, en los Pirineos franceses.
 Col de Pierre Pertuis, en los Alpes.
 Col de Portet-d'Aspet, en los Pirineos franceses.
 Col de Puymorens, puerto francés que enlaza el valle del río Ariège y el del Carol.
 Col du Galibier, en la región Sur de Francia.
 Col du Télégraphe, en los Alpes franceses.
 Col du Tourmalet, en los Pirineos franceses.
 Col Nudo, montaña más alta de los Prealpes Vénetos en Italia.
 Livinallongo del Col di Lana, localidad italiana de la provincia de Belluno, región de Véneto.

Música 

 Col legno, anotación en la partitura musical.
 Col.Tempo, primer álbum de la banda japonesa Oyuugi Wagamama Dan x PaRADEiS.

Miscelánea 
 Col de jadeíta, trozo de jadeíta tallada con la forma de una cabeza de col china con una langosta y un catídido camuflados entre sus hojas.
 Col·lectiu d'Obrers en Lluita (COL), Colectivo de Obreros en Lucha, sindicato catalán ya disuelto.